SOF steht als Abkürzung für:

 Société des Ocres de France, Gesellschaft des Französischen Ockers 
 Flughafen Sofia, bulgarischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Soldier of Fortune, Computerspieleserie
 Soluble Organic Fraction, löslicher organischer Anteil von Partikeln im Dieselabgas
 Sound of Frankfurt, mehrere stilistische Epochen der Elektronischen Tanzmusik im Raum Frankfurt am Main.
 Sound of Frankfurt (Festival), Veranstaltungsreihe 
 Special Operations Forces, Sammelbegriff für militärische Spezialeinheiten

Sof ist der Familienname folgender Personen:
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Sof (1889–1937), Oberkommandierender der sowjetischen Seekriegsflotte

Siehe auch:
 Soph

Abkürzung